См. также основную статью Выборы в Государственную думу (2003).

На этой странице представлен список кандидатов в депутаты Государственной думы на выборах 2003 года по одномандатным округам — их фамилии, имена, отчества и партии, которыми они были выдвинуты (или указано о самовыдвижении).

Всего на парламентских выборах в России 225 одномандатных избирательных округов.

В общей сложности мандат получили 102 кандидата от Единой России, 68 самовыдвиженцев, 17 — от НПРФ, 12 — от КПРФ, 8 — от партии «Родина», 4 — от партии «Яблоко», по 3 — от СПС и блока «Партия возрождения России — Российская партия жизни», 2 — от Аграрной партии и по 1 — от партии «Развитие предпринимательства», блоков «Новый курс — Автомобильная Россия» и «Великая Россия — Евразийский Союз». Выборы в 3-х округах были признаны несостоявшимися.

См. также 
 Список депутатов Государственной думы Российской Федерации IV созыва

Ссылки 
 Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации четвёртого созыва : Результаты выборов по одномандатному избирательному округу // Сайт ЦИК Российской Федерации
 Сведения о кандидатах, выдвинутых по одномандатным избирательным округам: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации четвёртого созыва

Выборы в Государственную думу РФ
Выборы 2003 года в России
4